Alte Propstei bezeichnet folgende Baudenkmale:
 Alte Propstei (Schönenwerd), ein Wohnhaus in Schönenwerd, Schweiz
 Alte Propstei (Vyšehrad), ein Baudenkmal in Prag, Tschechien; siehe Vyšehrad#Alte und Neue Propstei